Рамочная Конвенция по защите морской среды Каспийского моря () — это региональная международная конвенция, подписанная 4 ноября 2003 г. в Тегеране (Иран) представителями пяти прикаспийских стран: Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана. Конвенция вступила в силу 12 августа 2006 г.

Целью Конвенции, которая часто именуется Тегеранской конвенцией, является «защита морской среды Каспийского моря от загрязнения, включая защиту, сохранение, восстановление, устойчивое и рациональное использование его биологических ресурсов» (статья 2 Конвенции).

Конвенцией предусматривается ряд мер по предотвращению, снижению и контролю загрязнения Каспийского моря из наземных источников (ст.7), в результате деятельности на дне моря (ст.8), сбросов с морских и воздушных судов (ст.9 и ст.10), а также иных видов деятельности, включая мелиорацию земель и связанные с этим работы по выемке грунта и строительству дамб (ст.11).
 
Конвенция предусматривает также принятие мер по предотвращению привнесения в Каспийское море инвазивных видов-вселенцев (см. интродуцированный вид), контролю и борьбе с ними и сотрудничество государств-участников по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Стороны Конвенции, в частности, обязуются незамедлительно оповещать друг друга о промышленных авариях и природных катастрофах, а также обеспечивать и поддерживать адекватную готовность к чрезвычайным экологическим ситуациям, включая наличие надлежащего оборудования и квалифицированного персонала (ст.13).

Кроме того, в соответствии с Конвенцией стороны обязуются принимать меры по защите, сохранению, восстановлению и рациональному использованию биологических ресурсов Каспийского моря; поддерживать или восстанавливать популяции морских видов до уровней, позволяющих обеспечивать устойчивый объём их добычи; сводить к минимуму потери при вылове промысловых видов; не допускать чрезмерной эксплуатации биологических ресурсов; защищать, сохранять и восстанавливать эндемичные, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, а также сохранять биоразнообразие, среды обитания редких и исчезающих видов и уязвимые экосистемы (ст.14).

Стороны обязуются принимать меры для постоянного мониторинга окружающей среды и использования процедур оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) любой планируемой деятельности, которая может оказать значительное отрицательное воздействие на морскую среду Каспийского моря, и оповещать друг друга о результатах такой оценки (ст.18).
 
Конвенция утвердила создание новой структуры — Конференции Договаривающихся Сторон, состоящей из представителей каждого из государств-участников. Конференция регулярно собирается на очередные (и, при необходимости, внеочередные) сессии на территориях государств-участников или в месте нахождения Секретариата, обеспечивающего организационную сторону сессий Конференции и выполняющего иные задачи, предусматриваемые Конвенцией.

Секретариатом были подготовлены следующие Протоколы к Конвенции 2003 г.:
 Протокол по наземным источникам загрязнения
 Протокол в отношении готовности и реагирования на крупные разливы нефти
 Протокол по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в трансграничном контексте
 Протокол по сохранению биоразнообразия.

12 августа 2011 года в Актау (Казахстан) в рамках Третьей сессии состоялось подписание Протокола о региональной готовности, реагированию и сотрудничеству в случае инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью.

12 декабря 2012 года в Москве (Российская Федерация) по итогам 4-й сессии Конференции Сторон Тегеранской конвенции прошло подписание Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности.

Литература

Ссылки 
 Текст Конвенции и 
 Информационное сообщение Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
 Официальный сайт Тегеранской конвенции 
 О Конвенции 
 Итоги 3-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря 
 Сокиркин В. А., Шитарев В. С. Международное морское право. Часть 6. Международное морское экологическое право. М.: Изд-во РУДН, 2009. 

Международные договоры Азербайджана
Международные договоры Ирана
Международные договоры Казахстана
Международные договоры Российской Федерации
Международные договоры Туркменистана 
Каспийское море
Морское право
Международные конвенции
Экологическое право
Договоры по алфавиту